Никола́й Ря́бов:
 Рябов, Николай Тимофеевич (род. 1946) — российский государственный деятель, дипломат.
 Рябов, Николай Фёдорович (род. 1949) — депутат Государственной думы.